Thomas Goodwin (theoloog), Brits theoloog
Thomas Goodwin (gouverneur), gouverneur van Queensland
Thomas Goodwin (Amerikaans senator), ook Tom Goodwin, Amerikaans senator
Thomas Goodwin (baseballspeler), ook Tom Goodwin, Amerikaans baseballspeler
Thomas Goodwin (voetballer), ook Tommy Goodwin, Brits voetballer
Thomas Goodwin Hatchard, Anglicaanse bisschop van Mauritius